Nehlsen bezeichnet:
 Nehlsen, deutschen Entsorgungsunternehmen mit Sitz in Bremen

Nehlsen ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Nehlsen (Schauspieler) (1916–nach 1968), deutscher Schauspieler
 Hermann Nehlsen (1936–2021), deutscher Rechtshistoriker
 Karin Nehlsen-von Stryk (* 1942), deutsche Universitätsprofessorin, Juristin und Rechtshistorikerin